Фредерік Реджинальд Айронсайд (), відомий як Майкл Айронсайд (; , Торонто) — канадський актор.

Біографія 
Майкл Айронсайд народився 12 лютого 1950 року в Торонто, Канада. Його мати — домогосподарка, а батько — технік вуличного освітлення. У молодості Майкл займався армреслінгом. Також він збирався бути письменником. У 15-річному віці він написав п'єсу під назвою «The Shelter», яка виграла перший приз в університетському конкурсі. Зароблені гроші Майкл вклав у постановку п'єси на театральних підмостках. Актор один раз був одружений – з Карен Марлс Дімвідді (з 1986 року дотепер), має одну дитину, дочку Едріенн Айронсайд.

Актор повинен був грати головну роль Мерфі в картині «Робот-поліцейський» (1987), але потім з'ясувалося, що він занадто великий і не влазить в костюм робота. Роль віддали Пітеру Веллеру. Цікаво, що Айронсайд втрачав руку в багатьох своїх фільмах: «Пригадати все» (1990), «Зоряний десант» (1997), «Машиніст» (2004) і «Хлопець Ікс» (2005). Актор частіше грає ролі лиходіїв. Режисер Девід Кроненберг переписав і розширив роль Дерріла Ревока в картині «Сканнери» (1981) спеціально для Майкла Айронсайда.

Актор номінувався на приз «Gemini» за найкращу роль у телесеріалі «Остання глава 2: Війна триває» (2003) і за найкращу роль другого плану в телефільмі «Один хлопчик, один вовк, одне літо» (1988). Також Айронсайд номінувався на приз «Genie» як найкращий актор другого плану за роль у картині «Сканнери» (1981).

Фільмографія

Продюсер 
 1997 — Один із нас / One of Our Own
 1994 — Можлива причина / Probable Cause
 1991 — Танець у кайданах / Chaindance

Сценарист 
 1999 — Угода / The Arrangement
 1991 — Танець у кайданах / Chaindance

Режисер 
 1999 — Угода / The Arrangement

Посилання 
 
 

Канадські актори
Актори, які зіграли роль Джуліо Мазаріні
Англійці Канади
Канадці шотландського походження